Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w Curlingu na Wózkach 2012 odbył się między 5 a 10 listopada 2011 w fińskim mieście Lohja, na lodowisku Kisakallio Sports Institute.

W zawodach udział wzięło 9 reprezentacji. Dwie najlepsze dołączą w Ch'unch'ŏn do zespołów Kanady, Szkocji, Norwegii, Rosji, Chin, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz Szwecji.

Turniej wygrali reprezentanci Słowacji, którzy zadebiutują w mistrzostwach świata. Z drugiego miejsca awansowali także Włosi.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Mecz o 2. miejsce 
10 listopada 2011; 16:30

1-2 
10 listopada 2011; 12:00

3-4 
10 listopada 2011; 12:00

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
5 listopada 2011; 16:00

Sesja 2. 
6 listopada 2011; 10:30

Sesja 3. 
6 listopada 2011; 16:30

Sesja 4. 
7 listopada 2011; 10:30

Sesja 5. 
7 listopada 2011; 16:30

Sesja 6. 
8 listopada 2011; 10:30

Sesja 7. 
8 listopada 2011; 16:30

Sesja 8. 
9 listopada 2011; 9:00

Sesja 9. 
9 listopada 2011; 14:30

Zobacz też 
 Curling na wózkach
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
  

2011 w curlingu
Mistrzostwa świata w curlingu na wózkach
Lohja
Curling w Finlandii
2011 w Finlandii